Сюблиньи — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Сюблиньи — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сюблиньи — коммуна во Франции, департамент Шер